Los bastardos – film del 2008 diretto da Amat Escalante
 Los Bastardos – album dei Losbastardos del 2000